Безіменна — річка в Україні, у Старосинявському районі Хмельницької області. Ліва притока Ікви, (басейн Чорного моря).

Опис 
Довжина річки 11 км, площа басейну водозбору 48,8  км², найкоротша відстань між витоком і гирлом — 10,31  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,07 . Формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-східній стороні від села Загірне (Старокостянтинівський район). Тече переважно на південний схід через Івки, Мисюрівку і у селищі Стара Синява впадає у річку Ікву, ліву притоку Південного Бугу.

Населені пункти вздовж берегової смуги: Бабине.

Цікавий факт 
 У селищі Стара Синява річку перетинає автошлях .

Примітки 

Малі річки України
Річки Старосинявського району
Річки України без назви